Luis Usatorre Arriola (Mondragón, Guipúzcoa, España; 19 de agosto de 1923 – ; 18 de abril de 1970), fue uno de los cinco fundadores en 1956 de la primera empresa industrial cooperativa de la Corporación Mondragon.

Biografía

Infancia y juventud 
Luis Usatorre nació en Mondragón (Guipúzcoa) el 19 de agosto de 1923. Sus padres fueron Vicente Usatorre y Vicenta Arriola. Se casó con Pureza Aranzábal el 6 de abril de 1953, y tuvieron cinco hijos. 

Entró con catorce años el año 1938 en la empresa más grande de Mondragón y de todo el Valle del Alto Deva, la Unión Cerrajera S.A , y a primeros de octubre de 1939 se incorporó a la Escuela de Aprendices, donde concluyó el título de Oficial Industrial Mecánico en 1943. Fue uno de los once alumnos seleccionados por Arizmendiarrieta para proseguir sus estudios en la nueva Escuela Profesional de Mondragón, examinándose por libre en Zaragoza, donde en 1952 obtuvo el título de Perito Industrial Mecánico. Para completar su formación, en los meses de verano de 1965 y 1966 participó con otros directivos cooperativistas en cursos especiales de Ciencias Empresariales, impartidos por profesores de la Facultad de Sarriko de Bilbao de la Universidad del País Vasco. Falleció en abril de 1970, víctima de un infarto sin remedio.

Trayectoria profesional 
Desde 1939 hasta comienzos de noviembre de 1956 trabajó en la Unión Cerrajera de Mondragón, siendo a partir de 1945, Jefe de Taller del Departamento de troquelería. A comienzos de 1955 participó en el inicio del desarrollo de la cooperativa industrial ULGOR S,Coop, denominada después Fagor Electrodomésticos, en Vitoria con otro cuatro fundadores. Desde l956 a 1964 fue Director Técnico de Ulgor, y desde 1964 a 1970 trabajó como Director de la División Empresarial de Laboral Kutxa.
 
Entre sus cargos societarios, fue vicepresidente del Consejo Rector de Ulgor desde 1955 hasta 1963, y posteriormente fue Vicepresidente del Consejo Rector de Laboral Kutxa hasta 1970. Asimismo fue Presidente de Liga de Asistencia y Educación, titular del Centro Asistencial, hoy Hospital Comarcal del Alto Deba.

Aportación cooperativa 
Fue el primero de los cinco fundadores cooperativos en dejar la Unión Cerrajera a comienzos de noviembre de 1955 y desplazarse a Vitoria, para la puesta en marcha de un viejo taller que estaba en quiebra, cuyas máquinas trasladaron posteriormente a un nuevo edificio construido a las afueras de Mondragón en noviembre de 1956, convirtiéndose en la primera cooperativa ULGOR S. Coop.  Intuitivo y hábil al realizar trabajos manuales, artesanales y mecánicos, era un buen conocedor de los materiales, sus propiedades mecánicas, la forma de aprovecharlas, y los márgenes de tolerancia con los que poder trabajarlos para obtener de ellos los mejores resultados.

En Fagor Electrodomésticos creó una escuela de técnicos proyectistas, especializándose en el dominio del acero en fleje, chapa o perfiles, tecnologías básicas para la fabricación de los muebles o carcasas de los electrodomésticos de línea blanca. Era una especialidad que dominó en la Unión Cerrajera, que contabilizaba hasta 28.000 troqueles para la fabricación de un inmenso catálogo de ferretería, y fue un conocimiento clave en el desarrollo de las primeras cooperativas.

Como vicepresidente de Fagor Electrodomésticos y de Laboral Kutxa hasta su muerte en 1970, se halló muy cercano del presidente Gorroñogoitia, al que dio soporte en esa sombra en la que se ocultaba siempre: poco hablador y con una sonrisa permanente, que le dotaba de una imagen serena y acogedora. Esta su calidad humana de gran calma, honorabilidad y honesta amistad fue esencial en el despegue de numerosas iniciativas empresariales, y escribió: «Yo creo que en la vida lo importante, en cualquier circunstancia, es salvar la honorabilidad. Sería incapaz de llegar a culminar ningún negocio, si no supiera que he dejado intacta mi honorabilidad y la de las empresas que represento».

Véase también 

 Corporación Mondragon

Referencias

Enlaces externos 
 Asociación Amigos de Artizmendiarrieta
 Fundación Arizmendiarrieta

Empresarios del País Vasco
Mondragón Corporación Cooperativa